El nombre Penonomé puede referirse a:

 la ciudad y corregimiento panameña de Penonomé;
 el distrito panameño de Penonomé.